Plaatsen
 Aberfeldy (Australië), een plaats in de Australische staat Victoria
 Aberfeldy (Ontario), een plaats in Ontario, Canada
 Aberfeldy (Saskatchewan), een plaats in Saskatchewan, Canada
 Aberfeldy (Schotland), een plaats in de Schotse regio Perth and Kinross

Overig
 Aberfeldy (band), een Schotse band
 Aberfeldy (whiskey), een Schotse wiskey